Amalie von Hohenzollern-Sigmaringen (Amalie Antoinette Karoline Adrienne, Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen; 30. dubna 1815, Sigmaringen – 14. ledna 1841, Sigmaringen) byla členkou rodu Hohenzollern-Sigmaringen a hohenzollernsko-sigmaringenskou princeznou. Sňatkem s Eduardem Sasko-Altenburským byla také členkou rodu sasko-altenburského a sasko-altenburskou princeznou. Amalie byla praneteří Joachima Murata, který byl v letech 1808 až 1815 neapolským králem a sňatkem s Caroline Bonaparte švagrem Napoleona Bonaparte.

Život 
Amalie se narodila jako dcera knížete Karla von Hohenzollern-Sigmaringen a jeho první manželky Marie Antoinette Muratové.

Provdala se 25. července 1835 v Sigmaringenu za Eduarda Sasko-Altenburského, syna vévody Fridricha Sasko-Altenburského a Šarloty Georginy Meklenbursko-Střelické. Amalie měla s Eduardem čtyři děti:

 Tereza Amálie Karolína Josefina Antoinette (21. prosince 1836 – 8. listopadu 1914), ⚭ 1864 August z Dalarny (24. srpna 1831 – 4. března 1873), švédský a norský princ
 Antoinette Šarlota Marie Josefina Karolína Frída (17. dubna 1838 – 13. října 1908), ⚭ 1854 Fridrich I. Anhaltský (29. dubna 1831 – 24. ledna 1904), anhaltský vévoda
 Ludvík Josef Karel Jiří Fridrich (24. září 1839 – 13. února 1844)
 Johan Fridrich Josef Karel (8. ledna 1841 – 25. února 1844)

Tituly a oslovení 
 30. dubna 1815 – 25. července 1835: Její Jasnost princezna Amalie von Hohenzollern-Sigmaringen
 25. července 1835 – 14. ledna 1841: Její Jasnost princezna Eduarda Sasko-Altenburského

Vývod z předků

Reference 

Narození 30. dubna
Narození v roce 1815
Narození v Sigmaringenu
Úmrtí 14. ledna
Úmrtí v roce 1841
Úmrtí v Sigmaringenu
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny
Ženy